Одрі Тоту, Одрі́ Тоту́ (фр. Audrey Tautou, нар. 9 серпня 1976(19760809), Бомон) — французька акторка. 
 Йон Тоту (рум. Ioan Totu; 14 травня 1931, Валя Маре, Румунія — 21 квітня 1992, Бухарест,) — комуністичний функціонер Румунії; Віце-прем'єр-міністр Румунії.